Murakumo (叢雲 / むらくも) signifie « rassemblement de nuages » en japonais.
La classe Murakumo, une classe de detroyer.
Le Murakumo, l'un de ces destroyers.
Ame-no-Murakumo-no-Tsurugi, une épée légendaire.
Murakumo: Renegade Mech Pursuit, un jeu vidéo sorti en 2002.